Санта-Фе (, букв. «Святая вера») — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 38,20 км². Население — 15 428 человек (на 2010 год). Расстояние — 10 км до административного центра провинции.

История 
Город Санта-Фе в 1491 году вырос из лагеря осаждавших Гранаду христиан. Военный лагерь католических королей был уничтожен вспыхнувшим пожаром. Тогда, чтобы поддержать мужество в собственных войсках и устрашить врагов, по повелению королевы Изабеллы на пепелище за восемьдесят дней был возведен город со стенами, башнями и цитаделью. Город получил имя Санта-Фе («Святая вера»).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial de la localidad
 Microweb turística de Santa Fe
 Datos socioeconómicos de Santa Fe
 Situación de Santa Fe
 События, сопровождавшие взятие Гранады

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады